Битва при Остроленке:
 Битва при Остроленке (1807) — сражение, состоявшееся 16 февраля 1807 года у польского города Остроленка, между французскими и русскими войсками в рамках Войны четвёртой коалиции.
 Битва при Остроленке (1831) — битва, состоявшаяся 14 (26) мая 1831 года в ходе подавления Польского восстания 1830 года.
 «Сражение под Остроленкой» — картина художника К. Маланкевича, посвящённая сражению 1831 года.